Протва́ — река в Московской и Калужской областях России, левый приток Оки.

Берёт начало в Можайском районе Московской области близ деревни Мокрое. От истока течёт на восток, у города Вереи круто поворачивает на юг, от Боровска течёт в основном на восток и юго-восток. Впадает в Оку в 12 км выше Серпухова.

На Протве — города Верея, Боровск, Обнинск, Жуков, Кремёнки, Протвино.

Этимология 
Происхождение названия и значение слова остаются неясными. Был выдвинут ряд версий:
 Версию о славянском происхождении выдвинул В. А. Никонов, ссылаясь на наличие формы Поротва в духовных и договорных грамотах великих князей Руси XIV—XVI веков, но достоверных доводов представлено не было.
 По мнению М. Фасмера, название происходит из *Пърты, которое он сопоставляет с  «проход, брод, мост»,  «гавань, убежище»,  «ворота, дверь».
 Предпочтительнее представляется версия В. Н. Топорова о балтийском происхождении слова с соответствиями в прусском и литовском языках. В пользу этой версии говорит общность подмосковно-балтийского ареала гидронимов на -ва и упоминание в Лаврентьевской летописи о проживании в бассейне реки балтоязычного племени голядь.

История 
Впервые река Протва упоминается в летописях в 1146—1147 годах. В течение нескольких столетий Протва была пограничной рекой между Черниговским, Ростово-Суздальским, Смоленским и Муромо-Рязанским княжествами. Со второй половины XII века часть реки Протва принадлежала Смоленскому княжеству, а среднее и нижнее течение — Черниговскому княжеству. После Батыева нашествия территория бассейна реки входит в сферу влияния Рязанского княжества, а в первой половине XIV века Протва становится пограничной между Московским и Рязанским княжествами.

Гидрология 

Длина — 282 км, площадь водосборного бассейна — 4620 км². Питание снеговое, характерно весеннее половодье. Замерзает каждый год. Крупнейший приток — Лужа. Ширина — до 100 м. В пределах Калужской области берега возвышенные, река прорезает слои известняков каменноугольного периода.

Среднегодовой расход воды в районе села Спас-Загорье составляет 19,8 м³/с.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Протва от истока до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100612110000021991.

Притоки 

(указано расстояние от устья)

 18 км: Боровна (лв)
 24 км: река без названия (лв)
 43 км: Ича (пр)
 46 км: Аложа (лв)
 66 км: Угодка (лв)
 72 км: Дырочная (лв)
 82 км: Лужа (пр)
 119 км: Истерьма (лв)
 130 км: Боринка (лв)
 137 км: Исьма (лв)
 151 км: Межиха (пр)
 154 км: Руть (пр)
 204 км: Мжут (лв)
 (? км) км: Роженка (пр)
 (? км) км: Коняженка (пр)
 243 км: Берега (пр)
 244 км: Карженка (лв)
 255 км: Песочная (пр)
 266 км: Протовка (пр)

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания

Литература 
 
 
 



Притоки Оки (приток Волги)
Реки Московской области
Реки Калужской области